Кэлвин Бриджес () — американский учёный, биолог и генетик, чьи работы были посвящены разработке хромосомной теории наследственности, в частности, исследованию хромосомных механизмов определения пола, генетическому картированию хромосом у Drosophila melanogaster, изучению политенных хромосом двукрылых.

Биография 
В 1912 году окон­чил Ко­лум­бий­ский университет.

В 1910—1928 годах работал ра­бо­тал в лаборатории Т. Х. Мор­га­на.

С 1928 года работал в Ка­ли­фор­ний­ском тех­но­ло­ги­че­ском институте.

Член Национальной академии наук США.

В 1933 году по приглашению Н. И. Вавилова К. Бриджес приезжал на четыре месяца в Ленинград в Институт генетики АН СССР. Среди его российских учеников, обучавшихся методике приготовления препаратов политенных хромосом, была и классик отечественной цитогенетики А. А. Прокофьева-Бельговская.

Библиография 
 Bridges C. B. Non‐disjunction of the sex chromosomes of Drosophila //Journal of Experimental Zoology. — 1913. — Т. 15. — №. 4. — С. 587—606.
 
 
 
 
 
 
 Bridges C. B. Salivary chromosome maps with a key to the banding of the chromosomes of Drosophila melanogaster //Journal of Heredity. — 1935. — Т. 26. — №. 2. — С. 60—64.
 Bridges C. B. The bar «gene» a duplication //Science. — 1936. — Т. 83. — №. 2148. — С. 210—211.
 Bridges C. B. A revised map of the salivary gland X-chromosome of Drosophila melanogaster //Journal of Heredity. — 1938. — Т. 29. — №. 1. — С. 11—13.

Примечания

Ссылки 
 

Генетики США
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Колумбийского университета